Обреж може бити:

 Обреж (Пећинци), насеље у општини Пећинци или
 Обреж (Варварин), насеље у општини Варварин, Расински управни округ